Savanes (Ivoorkust), een regio in Ivoorkust
 Savanes (Togo), een regio in Togo